Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд» — это ежегодное молодёжное мероприятие, которое дает молодым людям возможность выразить своё отношение к той или иной проблеме, показать способы её решения, внести свой вклад в развитие социальной рекламы.

О конкурсе 
Впервые конкурс был проведен в 2009 году в рамках реализации Стратегии государственной молодёжной политики в Российской Федерации как проект, призванный дать шанс талантливым ребятам рассказать миллионам людей о социальной рекламе глазами молодёжи. Организаторами конкурса выступают Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодёжи и Межрегиональный общественный фонд «Мир молодёжи». Конкурс проходит при поддержке основных федеральных министерств, ведомств и крупнейших общественных организаций страны.

Участниками «Нового Взгляда» могут стать все творческие, прогрессивно мыслящие молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.
 
Конкурс проводится в двух номинациях:
 социальный плакат;
 социальный видеоролик.

Конкурс проводится в два этапа: Региональный и Федеральный. География Конкурса — 83 субъекта Российской Федерации.

Участие в «Новом Взгляде» является бесплатным. Победителей конкурса выбирают члены Экспертного совета и Федерального оргкомитета конкурса, а также участники интернет-голосования.

Жюри Конкурса

Экспертный совет 
В разные годы в число членов Экспертного совета конкурса «Новый Взгляд» входили:
 Агре Наталья Валентиновна — Генеральный директор агентства социальных коммуникаций Zavod Consulting,
 Алексеев Александр Николаевич — Президент Клуба арт — директоров России, Исполнительный креативный директор РА «EMCG», Председатель Экспертного совета конкурса,
 Вайнер Владимир Леонидович — Креативный директор Центра рекламных исследования Grand Prix, представитель в России международного фестиваля Clio Awards (США), заместитель председателя Экспертного совета конкурса,
 Веденеева Екатерина Михайловна — Референт по особым поручениям УВИГО и СМИ Министерства внутренних дел Российской Федерации,
 Ершова Надежда Михайловна — Начальник управления социально ориентированной деятельности Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества
 Желондиевская Лариса Владиславовна — Профессор Московской государственной художественно-промышленной академии (МГХПА) им. С. Г. Строганова, доцент кафедры рекламы Российского университета дружбы народов,
 Зубов Юрий Сергеевич — Заместитель начальника отдела науки, инноваций и информационных технологий Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации
 Кондрашов Павел Владимирович — Заместитель руководителя департамента внешних связей ФГБУ «Российское энергетическое агентство»
 Гюзелла Николайшвили — Доцент, руководитель специальности «Реклама» факультета прикладной политологии НИУ «Высшая школа экономики»,
 Оршер Владислав Эдуардович — Креативный директор коммуникационного агентства «Global Point»,
 Трубецкой Михаил Андреевич — Начальник отдела департамента молодёжной политики и общественных связей Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации

Федеральный оргкомитет 
В состав Федерального оргкомитета в течение двух лет входили:
 Вовченко Алексей Витальевич — Заместитель Руководителя Федеральной службы по труду и занятости,
 Горелик Александр Семенович — Директор Информационного центра Организации Объединённых Наций в г. Москве,
 Голубовский Владимир Юрьевич — Генерал-майор, руководитель департамента межведомственного взаимодействия Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков,
 Евстафьев Владимир Александрович — Генеральный директор издательства «Има-Пресс», вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России,
 Железняк Сергей Владимирович — Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи,
 Журова Светлана Сергеевна — Заместитель Председателя Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей,
 Иванов Тимур Вадимович — Генеральный директор ФГБУ «Российское энергетическое агентство»,
 Игнатий, епископ Бронницкий — Председатель Синодального отдела по делам молодёжи Русской Православной Церкви,
 Кабаева Алина Маратовна — Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам молодёжи,
 Лавров Олег Леонидович — Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
 Ножов Сергей Александрович — Заместитель руководителя Департамента семейной и молодёжной политики города Москвы,
 Платонов Андрей Иванович — Председатель Российского Союза Молодёжи
 Ильичев Михаил Георгиевич — Генеральный директор ЗАО «Рутьюб»,
 Тараканов Павел Владимирович — Председатель Комитета Государственной Думы по делам молодёжи; Председатель Федерального оргкомитета конкурса,
 Жидких Владимир Александрович — Председатель Комиссии Совета Федерации по делам молодёжи и туризму,
 Уйба Владимир Викторович — Руководитель Федерального медико-биологического агентства России,
 Усков Александр Михайлович — Заместитель председателя ДОСААФ России,
 Черников Владимир Васильевич — Руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Призы 
Авторы лучших работ получают дипломы и памятные призы, а также специальные награды от министерств, ведомств и общественных организаций, поддерживающих проведение конкурса.

Команда 
В 2014 году в команду, проводившую пятый по счету конкурс входили: Карина Милевская - координатор конкурса, Александр Кузьмин - помощник координатора конкурса, Денис Семенов - дизайнер, Иванов Никита - веб-программист.

Интересные факты о конкурсе

Первый Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд» (2009—2010 гг.) 
В рамках проведения первого конкурса было собрано более 4000 работ. Участниками Конкурса выступили учащиеся средних школ, воспитанники детских домов и интернатов, студенты, молодые специалисты, предоставившие плакаты и видеоролики по 19 актуальным социально значимым для молодёжи темам. Награждение победителей и финалистов Конкурса проходило в Малом Зале Государственной Думы Российской Федерации и было приурочено ко Дню Российской молодёжи.

Второй Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд» (2010—2011 гг.) 
В рамках проведения второго конкурса было собрано более 5000 работ из 79 регионов страны. В Конкурсе приняли участие молодые люди, предоставившие плакаты и видеоролики по 10 актуальным социально значимым темам.

В 2011 году Конкурс прошёл под патронажем губернатора Тюменской области Владимира Владимировича Якушева. Как всероссийский проект, конкурс был включен в официальный календарь мероприятий Международного года молодёжи, объявленного ООН с 12 августа 2010 года по 11 августа 2011 года. Благодаря поддержке Федеральной службы исполнения наказаний в Конкурсе приняли участие молодые люди, в настоящий момент отбывающие наказание в исправительных колониях.

Награждение победителей и финалистов второго конкурса прошло 22 сентября 2011 г. в Малом Зале Государственной Думы Российской Федерации.

Выставки лучших плакатов и показ видеороликов прошли в период с мая по июнь 2011 года в рамках Седьмого военно-спортивного форума на Красной площади, Международного образовательного форума «Ладога 2011» и в Информационном центре ООН в г. Москве. Основная цель выставок — показать общественности то, как молодёжь видит решение острых социальных проблем.

В сентябре 2011 г. в образовательных учреждениях 50 регионов страны прошло размещение работ победителей и финалистов Конкурса, также работы были размещены на билбордах 6×3 м в крупнейших городах РФ.

Примечания

Ссылки

Первый Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд» 
 Газета «Известия», 24 июня 2010 г. — «Новый взгляд» изменит мир
 Газета «Известия», 29 июня 2010 г. — «Новый взгляд» поздравил победителей
 Молодёжный парламент города Москвы, 28 августа 2010 г. — Итоги Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд»

Второй Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд» 
 Агентство социальной информации, 25 февраля 2011 г. — Объявлен II Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд»
 Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации — II Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд»
 Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) — Молодёжи дали возможность высказать своё мнение на тему социальной рекламы
 ИТАР-ТАСС — 22 сентября состоялась церемония награждения победителей II Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый Взгляд»
 Информационно-аналитическое агентство «Социальная реклама.ru»

Третий Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд» 
 Лента.Ру
 ИТАР-ТАСС — 1 декабря стартовал региональный этап Третьего Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый Взгляд»
 Агентство социальной информации — Третий Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд»

Конкурсы
Социальная реклама
Реклама в России